Mike Hawker ist der Name folgender Personen:

* Mike Hawker (Komponist) (1936–2014), britischer Komponist
 Mike Hawker (Politiker) (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Mike Hawker (Rugbyspieler) (* 1959), australischer Rugby-Union-Spieler